

Добровольне — село, Буландинський район, Акмолинська область

Добровольне — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Добровольне — присілок, Куртамиський округ, Курганська область

Див. також 
 Добровільне